Évry (Essonne), municipi francès al departament de l'Essonne 
 Évry (Yonne), municipi francès al departament del Yonne 
 Évry-Grégy-sur-Yerre, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Cantó d'Évry-Nord, cantó francès al districte d'Évry (departament d'Essonne) 
 Cantó d'Évry-Sud, cantó francès al districte d'Évry (departament d'Essonne)
 Districte d'Évry, districte al departament francès de l'Essonne (regió de l'Illa de França)